Ženská dvouhra Abierto Mexicano Telcel 2018 proběhla na přelomu února a března 2018. Do singlové soutěže acapulského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ukrajinská tenistka Curenková.

Vítězkou se stala 28letá sedmá nasazená Lesja Curenková, jež ve finále za 2.45 hodin zdolala 27letou Švýcarku Stefanii Vögeleovou po třísetovém průběhu 5–7, 7–6 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour a první obhájený. Čtvrtým vítězným finále tak Ukrajinka udržela v závěrečných bojích o titul neporazitelnost a získala trofej ve čtvrté sezóně za sebou. Vögeleová ve finále túry WTA debutovala.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2018